En Pologne, Karwów peut faire référence à : 

 Karwów, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Karwów, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.